Die Eye Group British Open 1999 fanden vom 11. bis 15. Oktober 1999 in Aberdeen, Schottland statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 1999/00 und gehörte zur Wertungskategorie PSA Super Series Silver. Das Preisgeld betrug 79.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger war Peter Nicol, der in diesem Jahr erneut das Endspiel erreichte, in welchem er auf Jonathon Power traf. Beim Stand von 15:17 und 15:12 aus der Sicht Powers gab Peter Nicol die Partie auf. Er litt an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung, die er sich in den Tagen zuvor zugezogen hatte.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1999/00
1999
Sportveranstaltung in Aberdeen
Squashturnier in Schottland